Альфонсо Феррабоско () — композиторы итальянского происхождения:

 Феррабоско, Альфонсо (старший) (1543—1588) — итальянский композитор, работавший преимущественно в Англии.
 Феррабоско, Альфонсо (младший) (1575—1628) — английский композитор, старший сын Альфонсо Феррабоско.
 Феррабоско, Альфонсо III (ум. 1661)  — английский композитор и придворный музыкант. Сын Альфонсо Феррабоско младшего.